William Legge peut se référer à :

 William Legge (1607/08-1670), officier militaire royaliste anglais, député de Southampton ;
 William Legge (1672-1750),  comte de Dartmouth, lord du sceau privé, homme politique britannique ;
 William Legge (1731-1801),  de Dartmouth, homme d'État britannique ;
 William Legge (1784-1853),  de Dartmouth ;
 William Walter Legge (1823-1891),  de Dartmouth, homme politique britannique ;
 William Legge (1851-1936),  de Dartmouth, homme politique britannique ;
 William Legge (1881-1958),  de Dartmouth, homme politique britannique ;
William Legge (1949- ),  de Dartmouth, homme politique britannique ;
 William Vincent Legge (1841-1918), ornithologue australien.